New Island kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 
1 New Island (ö i Falklandsöarna),

Indien 
2 Jambudwīp, ö, Västbengalen, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar